XII чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги проходил с 26 октября 2002 года по 4 мая 2003 года.

Чемпионом России стал «Локомотив-Белогорье», а лучшим игроком чемпионата — обладателем Приза Андрея Кузнецова — был признан доигровщик белгородской команды Сергей Тетюхин.

Изменения в составах команд 
«Локомотив-Белогорье» входил в чемпионат без трёх игроков прошлогоднего стартового состава: диагонального Александра Климкина, начавшего сезон в Турции и затем вместе с бывшим игроком «Балтики» Семёном Полтавским выступавшего за итальянский клуб «Монтикьяри», либеро Евгения Митькова, перешедшего в казанское «Динамо», и блокирующего Алексея Кулешова, не игравшего до декабря из-за травмы. Замены нашлись в лице молодых Сергея Баранова и Аркадия Козлова, а на позицию либеро был приглашён аргентинец Пабло Меана — лучший принимающий чемпионата мира-2002 и первый легионер столь высокого класса в российском волейболе.

Кроме Меаны в чемпионате выступили ещё трое игроков из дальнего зарубежья: хорват Инослав Крнич защищал цвета «Динамо», болгарин Радослав Арсов играл за ЗСК-«Газпром», а серб Владимир Радович — за «Самотлор». 

Из внутрироссийских трансферов наиболее заметными были потери серебряного призёра предыдущего чемпионата клуба МГТУ-«Лужники»: Руслан Олихвер провёл сезон в высшей лиге «А» в казанском «Динамо», Вячеслав Рудь выступал за ЗСК-«Газпром», Роман Архипов — за «Искру», Максим Терёшин и Тарас Хтей подписали контракты со столичным «Динамо», но в результате немалых усилий руководству МГТУ в итоге удалось вернуть Хтея в состав. Петербургская «Балтика» не смогла удержать Семёна Полтавского и Максима Проскурню — последний также стал игроком «Динамо». Из УЭМ-«Изумруда» в «Искру» перешёл Александр Богомолов.

Ход чемпионата 
Чемпионат команд Суперлиги представлял собой турнир в 4 круга спаренными матчами по разъездному календарю. Из-за позднего начала первенства, связанного с участием сборной России на чемпионате мира, суперфиналы за 1-е и 3-е места не проводились.

Сезон прошёл при подавляющем преимуществе «Локомотива-Белогорья», потерпевшего первое поражение только 9 марта — в 32-м матче чемпионата, а 20 апреля обеспечившего себе титул чемпиона страны — второй подряд и пятый в истории,. Весной 2003 года белгородские «львы» стали сильнейшими не только в России, но и в Европе, впервые выиграв Лигу чемпионов. 

Динамовцы Москвы после первого круга отставали от «Локомотива-Белогорья» на 3 очка, в период с 16 ноября по 9 февраля отметились 20-матчевой победной серией, прерванной 22 февраля в Белгороде. Однако серия неудач во втором круге привела подопечных Виктора Радина к итоговому четвёртому месту. Определяющими в борьбе за медали стали матчи 17—19-го туров, а которых «Искра» по два раза обыграла «Динамо» и УЭМ-«Изумруд», а москвичи уступили обоим конкурентам. Такая расстановка сил отразилась и в итоговой таблице.

Сразу 6 клубов боролись за выживание, создав высокую плотность в нижней части турнирной таблицы. Согласно первоначальному регламенту, Суперлигу должны были покинуть ярославский и уфимский «Нефтяники», но после объявленного по окончании сезона решении о расширении состава сильнейшего дивизиона до 14 команд, оба клуба прописку в нём сохранили.

«Локомотив-Белогорье» и «Искра» завоевали путёвки в Лигу чемпионов, УЭМ-«Изумруд», «Динамо» и новичок Суперлиги «Луч» — в Кубок Европейской конфедерации волейбола.

Результаты

Призёры

Факты и статистика 
 Из 264 состоявшихся матчей 125 завершились со счётом 3:0, 87 — со счётом 3:1 и ещё 52 — 3:2.
 «Локомотив-Белогорье» установил рекорд чемпионатов России по продолжительности победной серии — с начала чемпионата белгородская команда выиграла 31 игру подряд (а с учётом предыдущего чемпионата «Локомотив-Белогорье» не проигрывал на протяжении 51 встречи подряд). Прежний рекорд — 20 побед на старте — был установлен в сезоне-1999/2000 УЭМ-«Изумрудом» и именно уральской команде удалось оборвать феноменальную серию белгородцев.

Обзор высшей и первой лиг 
Всего в чемпионате России-2002/2003 принимали участие 75 команд: 12 в Суперлиге, 12 в высшей лиге «А», 28 в высшей лиге «Б» и 23 в первой лиге.

Уникальное достижение установило казанское «Динамо»: дебютировав в сезоне-2000/01 в первой лиге, казанцы за 3 года достигли Суперлиги, выиграв одну за другой первую лигу, высшую лигу «Б» и высшую лигу «А».

Ровно в те же сроки саратовский «Энергетик» совершил падение в первую лигу: в сезоне-2000/01 команда играла в сильнейшем дивизионе, а по итогам чемпионата-2002/03 вместе с магнитогорской «Магниткой-Университетом» стала неудачником высшей лиги «Б».

Высшая лига «А» 
Соревнования в высшей лиге «А» проходили в два этапа. 12 команд на предварительном этапе сыграли по туровой системе в 2 круга. Далее первая шестёрка команд в матчах разъездного календаря в 4 круга разыграла две путёвки в Суперлигу (их обладателями впервые стало казанское «Динамо» и в третий раз в истории «Октан»), а два слабейших клуба из второй шестёрки («Югория» и МГТУ-2) выбыли в высшую лигу «Б».

Предварительный этап

Финальный этап за 1—6-е места

Финальный этап за 7—12-е места

Полужирным шрифтом выделены результаты домашних матчей команд. На финальном этапе учитывались все очки, набранные командами в играх предварительного этапа.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Всероссийской федерации волейбола
 Архив газеты «Спорт-Экспресс»

2002 год в волейболе
2003 год в волейболе